Repubblica Ceca
 Rosička – comune del distretto di Jindřichův Hradec, Boemia Meridionale
 Rosička – comune del distretto di Žďár nad Sázavou, Regione di Vysočina